Gustavo Ayares Ossandón, diplomático chileno y actual embajador de Chile en Indonesia desde el año 2018. Durante su amplio recorrido como funcionario del servicio exterior se ha desempeñado en las misiones de Chile en: Siria, Australia, Suecia e Italia.

Biografía 
Gustavo Ayares es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, además de máster en Derecho Europeo de la Universidad de Estocolmo, Suecia. En 1983 ingresa a la Academia Diplomática Andrés Bello y egresa al año siguiente. En 1986 asume como Tercer Secretario en la Embajada de Chile en Siria. En 1989 en Australia asume como Tercer Secretario en la Embajada de Chile en ese país.

Durante su amplio recorrido como funcionario del servicio exterior se ha desempeñado en las misiones de Chile en: Siria, Australia, Suecia e Italia. En tanto, en la Cancillería de Chile ha ocupado los cargos de: Jefe de la Unidad MERCOSUR en la Dirección de América del Sur (1998), Jefe de Gabinete del Director General de Política Exterior (1999), Director Adjunto de Ceremonial y Protocolo (2005-07) y Director de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (2008). Desde el año 2009 hasta 2014 fue el Embajador de Chile en Colombia. Desde el año 2017 hasta 2018 fue el Embajador de Chile en Japón.

Ha sido condecorado por Suecia, Argentina, Portugal, Francia e Italia. En Colombia es condecorado (en el 2014) con la Orden de San Carlos en el grado de Gran Cruz.

Referencias

Enlaces externos 
 

Diplomáticos de Chile
Embajadores de Chile en Colombia
Embajadores de Chile en Indonesia
Embajadores de Chile en Japón